De 10 kilometer achtervolging voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 12 februari 2018 in het Alpensia Biathlon Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioene was de Wit-Russische Darja Domratsjeva.

Tijdschema

Uitslag 
De starttijdachterstand is op basis van klassering/tijdachterstand op de 7,5 kilometer sprint bepaald. (Winnares Laura Dahlmeier startte als eerste, enz.)

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag

Vrouwen achtervolging